Adidas Grand Prix 2015 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 13 czerwca w Nowym Jorku. Zawody były przedostatnią odsłoną prestiżowej Diamentowej Ligi w sezonie 2015.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Zobacz też 
 Diamentowa Liga 2015

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2015 w lekkoatletyce
Adidas Grand Prix
2015 w Stanach Zjednoczonych